Kleinhart heißen folgende geographische Objekte:

 Kleinhart (Gemeinde Neulengbach), Ortsteil der Gemeinde Neulengbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Kleinhart (Gemeinde Alkoven), Ortschaft der Gemeinde Alkoven, Bezirk Eferding, Oberösterreich